Wakefield (grup), grup de rock estatunidenc
 Toponímia:
 Wakefield (Kansas)
 Wakefield (Massachusetts)
 Wakefield (Nebraska)
 Wakefield (Nou Hampshire) 
 Wakefield (Quebec) 
 Wakefield (Virgínia)
 Wakefield-Peacedale, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Rhode Island
 Wakefield (West Yorkshire), població d'Anglaterra
 Biografies:
 Augusta Mary Wakefield (Sedgwick, Westmoreland, Regne Unit, 1853), cantant i compositora anglesa
 Charity Wakefield